Вендорф — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Вендорф, Игнатий Карлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6789; 3 декабря 1842.
 Вендорф, Кит (род. 1949) — немецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу, родился и вырос в Канаде.

Топоним 
 Вендорф — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Вендорф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.